La parola Prestonia può essere riferita a:
 Prestonia, genere di pianta appartenente alla famiglia delle Apocynaceae.
 Prestonia, genere di farfalla appartenente alla famiglia delle Pieridae.
 Prestonia, nome in codice della CPU Intel Xeon DP per sistemi biprocessore succeduta a Foster.
 Prestonia, cittadina del Kentucky (USA).